Vtoraja Liga 1936 (voorjaar)
 Vtoraja Liga 1936 (najaar)